Alexander Wefald – canoista norvegese
 Jon Wefald – docente statunitense
 Kamilla Wefald Engebretsen – calciatrice norvegese
 Knud Wefald – politico statunitense
 Robert Wefald – giurista statunitense
 Susan Wefald – politica statunitense